

Geografia 
 Ciobanu – comune della Romania nel distretto di Costanza

Persone 
 Andrei Ciobanu – calciatore rumeno;
 Maria Ciobanu – cantante e paroliera rumena di musica popolare;
 Mihaela Ciobanu – pallamanista spagnola;
 Mircea Ciobanu – poeta rumeno;
 Nelly Ciobanu – cantante moldava;
 Stepan Ciobanu – aviatore militare ed eroe ucraino
 Victor Ciobanu – lottatore moldavo